Seznam korpusov z zaporedno številko 45.

Seznam 
 Pehotni
 45. strelski korpus (ZSSR)
 45. korpus (Wehrmacht)
 45. korpus (Ruski imperij)

Glej tudi